Hotterloch ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hotterloch (Grünkraut), Ortsteil von Grünkraut, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hotterloch (Mühlingen), Ortsteil von Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hotterloch (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg